Een verkeersweg:
 N512 (België)
 N512 (Frankrijk)
 N512 (Nederland), zie Provinciale weg 512

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing